Denumirea de Dreanoveț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Dreanoveț, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Dreanoveț, un sat în comuna Razgrad, regiunea Razgrad;
 Dreanoveț, un sat în comuna Beala, regiunea Ruse.